Suhodol je lahko:
 Suhodol Budački (Hrvaška)
 Suhodol Zelinski (Hrvaška)